Benedykt II – papież 684–685
 Benedykt II – biskup poznański 1187–1193